Münchhausen kan hentyde til flere artikler:

Den primære betydning er om
 Baron von Münchhausen – en historisk person
Desuden findes
 Münchhausen-syndromet og Münchausen by proxy – psykiske lidelser opkaldt efter personen
 Verdens største løgnhals – en film om personen (originaltitel The Adventures of Baron Munchausen)

Andet 
Münchhausen am Christenberg – en by i Tyskland